Mishra kan som auktorsförkortning betyda:

 Gaurav K. Mishra
 J.N. Mishra

Robotskapade auktorsförkortningar